Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1946/1947 — седьмой чемпионат СССР по шахматам среди женщин проходил с 25 декабря по 20 января в Москве.

Порядок проведения: полуфиналы в Ростове-на-Дону и Свердловске; в финал допущены соответственно 6 и 7 призеров, персонально — В. Борисенко, Е. Быкова, О. Рубцова и Л. Руденко. Для определения победительницы турнира решающей оказалась партия Быкова — Борисенко (9-й тур), выиграв которую, Быкова упрочила своё лидерство и, сохранив его до конца соревнования, впервые стала чемпионкой страны — 14 очков. 2—3-е места разделили Борисенко и В. Чудова — по 11 очков.

Примечательные партии 
Е. Быкова — Т. Филановская 
1.е4 g6 2.d4 Сg7 3.Кc3 d6 4.Кс3 Кd7 5.Се3 е5 6.Фd2 Кgf6 7.h3 b6 8.Сb5 Сb7 9.de К:е4 10.К:е4 С:е4 11.ed С:b2 12.Лd1 с6 13.Фb4 сb 14.Ф:b2 0—0 15.Сh6 Кf6 16.С:f8 Кр:f8 17.0—0 Лс8 18.Кg5 С:с2 19.d7 Лс6 20.К:h7+ К:h7 21.Фh8+ Кре7 22.Лfе1+ Ле6 23.Л:е6+ fе 24.Фg7х

Таблица

Литература 
 

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1946 год в шахматах
1947 год в шахматах
Шахматные турниры в Москве
Декабрь 1946 года
Январь 1947 года
1946 год в Москве
1947 год в Москве
Спорт в России в 1947 году
Чемпионаты СССР в 1947 году
Чемпионаты СССР в 1946 году